San Bernardo es el nombre de dos localidades ubicadas en la provincia de Santa Fe, Argentina.

 San Bernardo, ubicada en el departamento Nueve de Julio.
 San Bernardo, ubicada en el departamento San Justo.